Hömig  ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Hömig (1938–2016), deutscher Jurist, Richter des Bundesverfassungsgerichts 1995–2006
 Herbert Hömig (1941–2020), deutscher Historiker und Professor
 Reiner Hömig (* 1949), deutscher Songwriter und Musikproduzent